Dit is een lijst van planetoïden 28801-28900. Voor de volledige lijst zie de lijst van planetoïden.

{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (28801) - || 2000 HJ76|| 27 april 2000 || LINEAR
|-
| (28802) - || 2000 HX77|| 28 april 2000 || LINEAR
|-
| (28803) - || 2000 HR79|| 28 april 2000 || LONEOS
|-
| (28804) - || 2000 HC81|| 28 april 2000 || LINEAR
|-
| (28805) - || 2000 HY85|| 30 april 2000 || LONEOS
|-
| (28806) - || 2000 HH87|| 30 april 2000 || NEAT
|-
| (28807) - || 2000 HC90|| 29 april 2000 || LINEAR
|-
| (28808) - || 2000 HO96|| 28 april 2000 || LINEAR
|-
| (28809) - || 2000 HY102|| 27 april 2000 || LONEOS
|-
| (28810) - || 2000 JS5 || 1 mei 2000 || LINEAR
|-
| (28811) - || 2000 JX9 || 4 mei 2000 || LINEAR
|-
| (28812) - || 2000 JS11|| 3 mei 2000 || LINEAR
|-
| (28813) - || 2000 JV14|| 6 mei 2000 || LINEAR
|-
| (28814) - || 2000 JA17|| 5 mei 2000 || LINEAR
|-
| (28815) - || 2000 JS17|| 6 mei 2000 || LINEAR
|-
| (28816) - || 2000 JC18|| 6 mei 2000 || LINEAR
|-
| (28817) - || 2000 JJ20|| 6 mei 2000 || LINEAR
|-
| (28818) - || 2000 JQ20|| 6 mei 2000 || LINEAR
|-
| (28819) - || 2000 JX20|| 6 mei 2000 || LINEAR
|-
| (28820) - || 2000 JJ24|| 7 mei 2000 || LINEAR
|-
| (28821) - || 2000 JV24|| 7 mei 2000 || LINEAR
|-
| (28822) - || 2000 JW25|| 7 mei 2000 || LINEAR
|-
| (28823) - || 2000 JM26|| 7 mei 2000 || LINEAR
|-
| (28824) - || 2000 JY26|| 7 mei 2000 || LINEAR
|-
| (28825) - || 2000 JG28|| 7 mei 2000 || LINEAR
|-
| (28826) - || 2000 JQ28|| 7 mei 2000 || LINEAR
|-
| (28827) - || 2000 JK29|| 7 mei 2000 || LINEAR
|-
| (28828) - || 2000 JT29|| 7 mei 2000 || LINEAR
|-
| (28829) - || 2000 JO30|| 7 mei 2000 || LINEAR
|-
| (28830) - || 2000 JY30|| 7 mei 2000 || LINEAR
|-
| (28831) - || 2000 JL32|| 7 mei 2000 || LINEAR
|-
| (28832) - || 2000 JW32|| 7 mei 2000 || LINEAR
|-
| (28833) - || 2000 JB35|| 7 mei 2000 || LINEAR
|-
| (28834) - || 2000 JD37|| 7 mei 2000 || LINEAR
|-
| (28835) - || 2000 JX37|| 7 mei 2000 || LINEAR
|-
| (28836) - || 2000 JH38|| 7 mei 2000 || LINEAR
|-
| (28837) - || 2000 JN38|| 7 mei 2000 || LINEAR
|-
| (28838) - || 2000 JA41|| 6 mei 2000 || LINEAR
|-
| (28839) - || 2000 JG41|| 6 mei 2000 || LINEAR
|-
| (28840) - || 2000 JB44|| 7 mei 2000 || LINEAR
|-
| (28841) - || 2000 JK45|| 7 mei 2000 || LINEAR
|-
| (28842) - || 2000 JO45|| 7 mei 2000 || LINEAR
|-
| (28843) - || 2000 JZ45|| 7 mei 2000 || LINEAR
|-
| (28844) - || 2000 JS47|| 9 mei 2000 || LINEAR
|-
| (28845) - || 2000 JP49|| 9 mei 2000 || LINEAR
|-
| (28846) - || 2000 JQ50|| 9 mei 2000 || LINEAR
|-
| (28847) - || 2000 JT50|| 9 mei 2000 || LINEAR
|-
| (28848) - || 2000 JH53|| 9 mei 2000 || LINEAR
|-
| (28849) - || 2000 JC54|| 6 mei 2000 || LINEAR
|-
| (28850) - || 2000 JS54|| 6 mei 2000 || LINEAR
|-
| (28851) - || 2000 JE55|| 6 mei 2000 || LINEAR
|-
| (28852) - || 2000 JH55|| 6 mei 2000 || LINEAR
|-
| (28853) - || 2000 JX55|| 6 mei 2000 || LINEAR
|-
| (28854) - || 2000 JP56|| 6 mei 2000 || LINEAR
|-
| (28855) - || 2000 JN57|| 6 mei 2000 || LINEAR
|-
| (28856) - || 2000 JZ58|| 6 mei 2000 || LINEAR
|-
| (28857) - || 2000 JE59|| 7 mei 2000 || LINEAR
|-
| (28858) - || 2000 JK59|| 7 mei 2000 || LINEAR
|-
| (28859) - || 2000 JC60|| 7 mei 2000 || LINEAR
|-
| (28860) - || 2000 JQ60|| 7 mei 2000 || LINEAR
|-
| (28861) - || 2000 JF62|| 7 mei 2000 || LINEAR
|-
| (28862) - || 2000 JF65|| 5 mei 2000 || LINEAR
|-
| (28863) - || 2000 JW65|| 6 mei 2000 || LINEAR
|-
| (28864) - || 2000 JG70|| 1 mei 2000 || LONEOS
|-
| (28865) - || 2000 JX74|| 4 mei 2000 || Spacewatch
|-
| (28866) - || 2000 JX75|| 6 mei 2000 || LINEAR
|-
| (28867) - || 2000 JU76|| 7 mei 2000 || LINEAR
|-
| (28868) - || 2000 JN77|| 7 mei 2000 || LINEAR
|-
| (28869) - || 2000 JA84|| 5 mei 2000 || LINEAR
|-
| (28870) - || 2000 JO85|| 2 mei 2000 || LINEAR
|-
| (28871) - || 2000 KA6 || 27 mei 2000 || LINEAR
|-
| (28872) - || 2000 KF6 || 27 mei 2000 || LINEAR
|-
| (28873) - || 2000 KM7 || 27 mei 2000 || LINEAR
|-
| (28874) - || 2000 KC15|| 28 mei 2000 || LINEAR
|-
| (28875) - || 2000 KH18|| 28 mei 2000 || LINEAR
|-
| (28876) - || 2000 KL31|| 28 mei 2000 || LINEAR
|-
| (28877) - || 2000 KC41|| 28 mei 2000 || LINEAR
|-
| (28878) Segner || 2000 KL1|| 26 mei 2000 || P. Kušnirák
|-
| (28879) - || 2000 KK42|| 28 mei 2000 || LINEAR
|-
| (28880) - || 2000 KN46|| 27 mei 2000 || LINEAR
|-
| (28881) - || 2000 KG48|| 27 mei 2000 || LINEAR
|-
| (28882) - || 2000 KO48|| 27 mei 2000 || LINEAR
|-
| (28883) - || 2000 KS52|| 24 mei 2000 || LONEOS
|-
| (28884) - || 2000 KA54|| 27 mei 2000 || LONEOS
|-
| (28885) - || 2000 KH56|| 27 mei 2000 || LINEAR
|-
| (28886) - || 2000 KX57|| 24 mei 2000 || LONEOS
|-
| (28887) - || 2000 KQ58|| 24 mei 2000 || LONEOS
|-
| (28888) - || 2000 KS60|| 25 mei 2000 || LONEOS
|-
| (28889) - || 2000 KQ63|| 26 mei 2000 || LONEOS
|-
| (28890) - || 2000 KY65|| 27 mei 2000 || LONEOS
|-
| (28891) - || 2000 KK75|| 27 mei 2000 || LINEAR
|-
| (28892) - || 2000 LZ2 || 4 juni 2000 || LINEAR
|-
| (28893) - || 2000 LL7 || 6 juni 2000 || Spacewatch
|-
| (28894) - || 2000 LT8 || 5 juni 2000 || LINEAR
|-
| (28895) - || 2000 LS9 || 6 juni 2000 || LINEAR
|-
| (28896) - || 2000 LN10|| 1 juni 2000 || LINEAR
|-
| (28897) - || 2000 LP10|| 1 juni 2000 || LINEAR
|-
| (28898) - || 2000 LX10|| 4 juni 2000 || LINEAR
|-
| (28899) - || 2000 LV11|| 4 juni 2000 || LINEAR
|-
| (28900) - || 2000 LH12|| 4 juni 2000 || LINEAR|}

Planetoïdenlijsten